Сильяперлата () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мериндадес. Занимает площадь 16,85 км². Население — 40 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Бургоса